Das Wort Castellino (Verkleinerungsform des italienischen Castello, dt.: Schloss, Burg) ist Namensbestandteil der italienischen Gemeinden:
 Castellino del Biferno, in der Provinz Campobasso, Molise
 Castellino Tanaro, in der Provinz Cuneo, Piemont

Castellino heißen auch die Ortsteile:
 Castellino Brocco, in der Gemeinde Riolunato, Provinz Modena, Emilia-Romagna 
 Castellino di Moncalvo, in der Gemeinde Moncalvo, Provinz Asti, Piemont

Zudem ist Castellino der Familienname von:
 Francisco Castellino, uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Castellina
 Castelino